Canònica de Santa Maria del Roure, antic monestir i santuari situat al nord-oest de Pont de Molins (Alt Empordà). Per extensió, es coneix popularment com el Roure a tota la superfície de terra que es troba al cim de la serra dels Tramonts.
 El Roure, masia del terme de Lladurs, al Solsonès
 El Roure, antic nucli de població, actualment deshabitat, del municipi dels Masos, al Conflent. Es conserven unes restes de l'església de la Mare de Déu del Roure.
 Mare de Déu del Roure, santuari del municipi de Tellet, al Rosselló